SS11 oder SS 11 steht für:
 Strada Statale 11 Padana Superiore, Fernstraße in Italien
 SŽD-Baureihe СС, sowjetische Elektrolokomotive

SS-11 steht für:
 USS Cuttlefish (SS-11), US-amerikanisches Unterseeboot
 SS-11 Sego, sowjetische Interkontinentalrakete
 SS-11, eine französische Panzerabwehrrakete

SS11